Lampung Utara ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Lampung auf der Insel Sumatra. Stand 2020 leben hier circa 630.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Lampung Tengah ist Kotabumi.

Geographie 
Lampung Tengah liegt im Zentrum der Provinz Lampung im Binnenland. Es grenzt im Norden an den Regierungsbezirk Way Kanan, Im Osten an Tulang Bawang Barat, im Süden an Lampung Tengah und im Westen an Lampung Barat. Administrativ unterteilt sich der Kabupaten Lampung Utara in 23 Distrikte (Kecamatan) mit  247 Dörfern, 232 Desa und 15 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Lampung Selatan 630.441 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt  231 Personen pro Quadratkilometer. 97,9 Prozent der Einwohner sind Muslime, 1,6 Prozent Christen, 0,4 Prozent Hindus und 0,1 Prozent Buddhisten.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Lampung
Geographie (Sumatra)